Bryan Fogarty (1969-2002), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Carl Fogarty (1965-), pilote de moto britannique ;
 Debra Fogarty, chanteuse et compositrice américaine, créatrice du projet Diva Destruction ;
 Denis Fogarty (1983-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 
 Jon Fogarty (1975-), pilote automobile américain ;
 Lyndsie Fogarty (1984-), kayakiste australienne.

Voir aussi